Fernando Solís puede referirse a:

 Fernando Solís León (1866), gobernador de Yucatán, México. 
 Fernando Solís Lara (1966), locutor chileno.
 Fernando Solís Núñez (1976), futbolista chileno.